158 километр — остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в Стерлитамакском районе между селом Наумовка и деревней Покровкой.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда №371/372 Уфа - Андижан и №381/382 Уфа - Ташкент на о.п. 158 км не останавливаются.

Пригородное сообщение 
О.п. 158 км является промежуточным для всех пригородных поездов. Пригородное сообщение осуществляется рельсовыми автобусами РА1 и РА2. Остановку на о.п. 158 км имеют поезда:
 Стерлитамак — Кумертау (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 19 минут, от/до Кумертау - около 1 часа 53 минут)

Текущее расписание пригородных поездов по остановочному пункту 158 км можно посмотреть здесь:
 

.

Примечания

Ссылки 
 158 км на Викимапии
 Паспорт остановочного пункта 158 км на проекте "Фотолинии"
 Расписание движения пригородных поездов по о.п. 158 км

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Стерлитамакского района